Toshima steht für:

Orte in Japan:
 Toshima (Toshima-ku), Stadtbezirk in Tokio
 Toshima (Kita) (Toshima), Stadtteil des Tokioter Bezirks Kita
 Toshima (Insel) (Toshima), Insel im Pazifischen Ozean
 Toshima (Ōshima) (Toshima-mura), Dorf in der Präfektur Tokio
 Toshima (Kagoshima) (Toshima-mura), Dorf in der Präfektur Kagoshima
 Toshima-gun, vom Altertum bis 1878 ein Landkreis der Provinz Musashi

Toshima ist der Familienname folgender Personen:
 Akira Toshima (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Sachirō Toshima (* 1995), japanischer Fußballspieler
 Yukari Toshima (豊島由佳梨), Schauspielerin
 die Toshima (Familie) (豊島氏) waren eine Samuraifamilie, zu der unter anderem Toshima Kiyomitsu (豊島清光), ihr viertes Oberhaupt, angehörte